Aleksandr Viktorovitch Kojevnikov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
En 1977, il commence sa carrière avec le HK Spartak Moscou dans le Championnat d'URSS de hockey sur glace. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1985 dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . En 1986, il signe au Krylia Sovetov. En 1997, il met un terme à sa carrière.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS au niveau international. Il possède un bilan de  pour 8 buts. Il a remporté les Jeux olympiques 1984 et 1988 ainsi que le championnats du monde en 1982.

Honneurs personnels 
URSS
 1982 : termine meilleur buteur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979|| Spartak Moscou|| URSS|| 42|| 11|| 16|| 27|| 52|| || || || ||
|-
| 1979-1980|| Spartak Moscou|| URSS|| 44|| 14|| 14|| 28|| 48|| || || || ||
|-
| 1980-1981|| Spartak Moscou|| URSS|| 0|| 16|| 16|| 32|| 34|| || || || ||
|-
| 1981-1982|| Spartak Moscou|| URSS|| 47|| 43|| 28|| 71|| 38|| || || || ||
|-
| 1982-1983|| Spartak Moscou|| URSS|| 43|| 35|| 22|| 57|| 16|| || || || ||
|-
| 1983-1984|| Spartak Moscou|| URSS|| 33|| 33|| 14|| 47|| 26|| || || || ||
|-
| 1984-1985|| Spartak Moscou|| URSS|| 41|| 18|| 10|| 28|| 34|| || || || ||
|-
| 1985-1986|| Spartak Moscou|| URSS|| 36|| 14|| 13|| 27|| 21|| || || || ||
|-
| 1986-1987|| Krylia Sovetov|| URSS|| 40|| 8|| 9|| 17|| 22|| || || || ||
|-
| 1987-1988|| Krylia Sovetov|| URSS|| 47|| 25|| 20|| 45|| 30|| || || || ||
|-
| 1988-1989|| Krylia Sovetov|| URSS|| 33|| 8|| 4|| 12|| 22|| || || || ||
|-
| 1989-1990|| Wasps de Durham || BHL|| 11|| 25|| 22|| 47|| 20|| || || || ||
|-
| 1989-1990|| AIK IF|| Elitserien|| 16|| 5|| 9|| 14|| 5|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1990-1991|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 23|| 8|| 12|| 20|| 16|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 12|| 3|| 6|| 9|| 6|| || || || ||

| 1978 ||URSS junior|| CM Jr. || || || || || ||  Médaille d'or
|-
| 1982 ||URSS || CM ||10||1||6||7||2|| Médaille d'or
|-
| 1984 || URSS || JO ||7||4||4||8||2|| Médaille d'or
|-
| 1988 || URSS || JO || 2|| 1|| 1|| 1|| 2|| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'AIK IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en septembre 1958